Las celebraciones de Carnaval en los países germanófonos de Alemania, Suiza y Austria están asociadas a una gran variedad de costumbres y tradiciones. Pueden variar considerablemente de un país a otro, pero también de una pequeña región a otra. Esto se refleja en los diversos nombres que reciben estas fiestas que tienen lugar antes de la Cuaresma.

Nombres 
En algunas zonas del este y el sur de Alemania, así como en Austria, el carnaval se llama Fasching. En Franconia y Baden-Wurtemberg, así como en otras partes de Alemania, el carnaval se llama Fas(t)nacht, Fassenacht o Fasnet; en Suiza, Fasnacht.

Mientras que las tradiciones carnavalescas de Alemania se celebran sobre todo en el sur y el oeste del país, predominantemente católicos romanos, el norte protestante conoce tradicionalmente una fiesta con los nombres bajo-sajones Fastelavend [ˈfastl̩ˌɒːvɱ̍t], Fastelabend [ˈfastl̩ˌɒːbm̩t] y Fastlaam (también escrito Fastlom, IPA: [ˈfastl̩ɒːm]). Este nombre se ha importado a Dinamarca como Fastelavn y está relacionado con Vastenoavond en las zonas de habla bajo-sajona de los Países Bajos. Tradicionalmente se relaciona con los sirvientes de las granjas o, en general, los jóvenes que iban de casa en casa por los pueblos y recogían salchichas, huevos y tocino, que se consumían en una fiesta esa misma noche. Mientras iban de casa en casa llevaban máscaras y hacían ruido. La antigua tradición desapareció en muchos lugares, en otros, bajo la influencia de las tradiciones carnavalescas alemanas, llegó a parecerse al carnaval con sus desfiles.

Inicio y apogeo de la temporada de festivales 
La temporada de carnaval, también conocida como la "Quinta Estación", comienza cada año el 11 de noviembre a las 11:11 de la mañana y termina el Miércoles de Ceniza del año siguiente, con las principales festividades en torno al Rosenmontag (Lunes Rosa).

Aunque las festividades y fiestas comienzan ya a principios de enero, la verdadera semana de carnaval empieza el Jueves Gordo (Weiberfastnacht), antes del Miércoles de Ceniza (en Alemania). Los grandes desfiles del carnaval alemán se celebran el fin de semana anterior y, sobre todo, el Rosenmontag, la víspera del Martes de Carnaval, y a veces también el propio Martes de Carnaval (Faschingsdienstag o Veilchendienstag) en los suburbios de las grandes ciudades carnavalescas.

Variaciones 
En los países de habla alemana, se distinguen esencialmente 2 variantes de Carnaval: el Carnaval Renano en el oeste de Alemania, que se centra en las ciudades de Colonia, Maguncia y Düsseldorf, y la Fastnacht Alemana o Suaba-Alemana en Suabia (suroeste de Alemania), Suiza, Alsacia y Vorarlberg (oeste de Austria).

El Carnaval Renano (Rheinischer Karneval, principalmente en los estados de Renania del Norte-Westfalia y Renania-Palatinado) es famoso por celebraciones como desfiles y bailes de disfraces. El Carnaval de Colonia es el más grande y famoso. [Colonia, Düsseldorf y Maguncia se consideran en los medios de comunicación públicos los tres baluartes del carnaval alemán, pero las celebraciones carnavalescas también están muy extendidas en otros lugares de Renania.

Renania 

En Renania se desarrolló con especial fuerza, ya que era una forma de expresar pensamientos subversivos antiprusianos y antifranceses en tiempos de ocupación, mediante la parodia y la burla. El carnaval moderno comenzó en 1823 con la fundación de un Club de Carnaval en Colonia. La mayoría de las ciudades y pueblos de Renania tienen sus propias tradiciones carnavalescas. Nacionalmente famosos son los carnavales de Colonia (Köln), Düsseldorf y Maguncia.

En Renania, la culminación del carnaval en torno a Rosenmontag se considera la "quinta estación del año". Los clubes organizan espectáculos llamados "Sitzung", en los que los miembros del club o invitados interpretan bailes, comedias y canciones disfrazados. En Maguncia, la pieza musical que más se interpreta durante una "Sitzung" de este tipo es el "Narrhallamarsch". El comité que organiza los actos en cada ciudad está formado por un presidente y 10 miembros menores y se denomina "Consejo de los Once" o Elferrat. El número once, elf en alemán, es significativo en las celebraciones del Carnaval porque es un acrónimo de los valores de la Revolución Francesa: egalité, liberté, fraternité.

El espíritu carnavalesco se suspende temporalmente durante el Adviento y la Navidad, y se reanuda con fuerza en Año Nuevo. El jueves anterior al comienzo de la Cuaresma, en el Alter Markt [de], se declara oficialmente abierto el tiempo de la alegría en las calles durante el Carnaval de Colonia. El acontecimiento principal es el carnaval callejero que tiene lugar entre el jueves anterior al Miércoles de Ceniza y el Miércoles de Ceniza. El Jueves de Carnaval se llama Altweiber (Día de las Viejas) en Düsseldorf o Wieverfastelovend (Día de las Mujeres) en Colonia. Se celebra así el inicio de la "presencia femenina en el carnaval", que comenzó en 1824, cuando las lavanderas celebraron un "día sin trabajo" el jueves anterior al carnaval. En 1824 fundaron un comité para reforzar su presencia en las celebraciones carnavalescas, aún dominadas por los hombres. En cada ciudad, una mujer vestida de negro irrumpe en el ayuntamiento para obtener de su alcalde la "llave" del ayuntamiento. En muchos lugares, los "locos" toman los ayuntamientos o el gobierno municipal y las mujeres "salvajes" cortan las corbatas de los hombres allí donde se hacen con ellas. Además, como tradición, las mujeres pueden besar a todos los hombres que se cruzan en su camino. Los días siguientes hay desfiles en la calle organizados por las peñas carnavalescas locales. Sin embargo, el momento culminante del carnaval es el Lunes Rosa (Rosenmontag). Aunque el Lunes Rosa no es fiesta oficial en Renania, en la práctica la mayor parte de la vida pública se paraliza y casi todos los centros de trabajo cierran. Los mayores desfiles tienen lugar el Lunes de Rosas, el famoso Rosenmontagsumzug (Desfile del Lunes de Rosas), por ejemplo en Colonia, Düsseldorf, Maguncia y muchas otras ciudades. Durante estos actos, cientos de miles de personas festejan en las calles, aunque las temperaturas sean bajas, la mayoría de ellas disfrazadas. Muchas regiones tienen gritos especiales de carnaval (Colonia, Bonn y Aquisgrán: ¡Alaaf!; Düsseldorf y Maguncia: ¡Helau!). El carnaval de los Países Bajos deriva en parte del carnaval renano.

Fastnacht Alemán 

El carnaval suabo-alemán se conoce como Fastnacht, donde Fast(en)-Nacht significa víspera del Fastenzeit (cuaresma). Las variantes del nombre son Fasnacht, Fasnet o Fasent.

La Fastnacht se celebra en Baden-Wurtemberg, partes de Baviera, Alsacia, la Suiza alemana y el Vorarlberg austriaco. La fiesta comienza el jueves anterior al Miércoles de Ceniza, conocido en estas regiones como Schmutziger Donnerstag, Schmotziger Donnerstag, Schmutzige-Dunschdig o Fettdonnerstag. En alemán estándar, schmutzig significa "sucio", pero en realidad el nombre procede de dialectos germánicos en los que schmotz significa "manteca" (Schmalz), o "grasa". Continúa en algunas partes con el Lunes de Carnaval, aunque a menudo se denomina de forma diferente, por ejemplo Güdismontag (literalmente: Lunes de la Panza) en Lucerna, y el último día antes del Miércoles de Ceniza el Martes Gordo (Mardi Gras), en Lucerna conocido como Güdisdienstag (literalmente: Martes de la Panza), a menudo el día más intenso de la Fasnacht. Además, en Alemania, éste solía ser el momento del año, al final del invierno, en el que se consumía la última carne del año anterior, el Schmalz (manteca de cerdo), o grasa fundida, antes del comienzo de la Cuaresma. El nombre - Fasnacht - en sus diferentes variaciones es la referencia al tiempo antes de la llegada del tiempo de ayuno de la Cuaresma. Sin embargo, en la Basilea protestante, la Basler Fasnacht comienza sorprendentemente el lunes siguiente al Miércoles de Ceniza.

Ver también 

 Carnaval (desambiguación)

 Sociedad carnavalesca

 Carnaval de Schembartm Carnaval de los siglos XV y XVI en Núremberg

Referencias

enlaces externos 

Festivales de Austria